Østrup (Nordfyn), een plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken, gemeente Nordfyn
Østrup (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Nordfyn
Østrup (Vesthimmerland), een plaats in de Deense regio Noord-Jutland, gemeente Vesthimmerland